НФЛ в сезоне 1959 — стал 40-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Балтимор Колтс — Нью-Йорк Джайентс 31:16

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1959.pdf Сезон 1959 года в деталях]

Сезоны НФЛ